Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1972. Potekala je za moške med 27. avgustom in 9. septembrom 1972 v Münchnu, nastopilo je šestnajst. Sovjetska reprezentanca je s spornim košem v zadnji sekundni finalne tekme proti ameriški reprezentance osvojila zlato medaljo in kot prva premagala ameriško reprezentanco v finalih olimpijskih iger. Ameriški reprezentanti niso želeli sprejeti srebrnih medalj. Zapleti na turnirju so se začeli že po tekmi med Jugoslavijo in Portorikom, ko je bil portoriški igralec Miguel Col pozitiven na doping, a MOK ni ukrenil ničesar, v jugoslovanski košarkarski reprezentanci pa so razmišljali o predčasnem odhodu s turnirja.

Dobitniki medalj

|-
|   Anatolij PolivodaModestas PaulauskasZurab SakandelidzeAlžan ŽarmuhamedovAleksander BološevIvan EdeškoSergej BelovMihail KorkijaIvan DvorniGenadij VolnovAleksander BelovSergej Kovalenko
|   Kenneth DavisDoug CollinsTom HendersonMike BantomRobert JonesDwight JonesJames ForbesJim BrewerTommy BurlesonTom McMillenKevin JoyceEd Ratleff
|   Juan Carlos Domecq FortuondoRuperto Herrera TabioJuan Roca BrunetPedro Chappe GarciaMiguel Alvarez PozoRafael Canizares PoeyConrado Perez ArmenterosMiguel Calderon GomezTomas Herrera MartinezOscar Varona VaronaAlejandro Urgelles GuibotFranklin Standard Johnson 
|}

Potek turnirja

Predtekmovanje

Skupina A

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 542 || 312 || +230 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 6 || 1 || 560 || 445 || +115 || 13
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 561 || 490 || +71 || 11
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 493 || 489 || +4 || 11
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 486 || 500 || −14 || 10
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 523 || 524 || −1 || 10
|-
|align=left| || 7 || 1 || 6 || 442 || 643 || −201 || 8
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 440 || 644 || −204 || 7
|}

Skupina B

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 639 || 479 || +230 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 547 || 471 || +76 || 12
|-
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 582 || 484 || +98 || 12
|-
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 570 || 531 || +39 || 12
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 482 || 518 || −36 || 10
|-
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 520 || 536 || −16 || 9
|-
|align=left| || 7 || 1 || 6 || 526 || 666 || −140 || 8
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 405 || 586 || −181 || 7
|}

Zaključni del

Skupina za medalje

Za 5. do 8. mesto

Za 9. do 12. mesto

Za 13. do 16. mesto

Končni vrstni red

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1972
Športi Poletnih olimpijskih iger 1972